Côteaux-du-Blanzacais es una comuna nueva francesa situada en el departamento de Charente, de la región de Nueva Aquitania.

Historia 
Fue creada el 1 de enero de 2017, en aplicación de una resolución del prefecto de Charente de 3 de noviembre de 2016 con la unión de las comunas de Blanzac-Porcheresse y Cressac-Saint-Genis, pasando a estar el ayuntamiento en la antigua comuna de Blanzac-Porcheresse.

Demografía 

Los datos entre 1800 y 2013 son el resultado de sumar los parciales de las dos comunas que forman la nueva comuna de Côteaux-du-Blanzacais, cuyos datos se han cogido de 1800 a 1999, para las comunas de Blanzac-Porcheresse y Cressac-Saint-Genis de la página francesa EHESS/Cassini. Los demás datos se han cogido de la página del INSEE.

Composición

Referencias

Enlaces externos 

Coteaux-du-Blanzacais
Localidades de Charente